La Tosca er et skuespil skrevet af Victorien Sardou, der er blevet filmatiseret flere gange og har dannet forlæg for operaen Tosca, se:

 La Tosca (skuespil), et skuespil fra 1887 skrevet af Victorien Sardou
 La Tosca (film fra 1908), en dansk stumfilm baseret på skuespillet
 La Tosca (film fra 1909), en fransk stumfilm baseret på skuespillet
 La Tosca (film fra 1918), en amerikansk stumfilm baseret på skuespillet

Se også 
 Tosca, en opera i tre akter af Giacomo Puccini komponeret 1900. 
 Tosca (restaurant), en dansk café og restaurant på Strøget i København, der var kendt sted, hvor tyskere og tyske sympatisører kom under besættelsen.